Le terme Maktar peut faire référence à :

 la ville tunisienne de Makthar

 dans le film Galaxy Quest, l'extraterrestre Gellek s'est camouflé dans « les vapeurs opalines du Maktar »

 les personnalités suivantes :
 Makhtar N'Diaye (1973-), joueur sénégalais de basket-ball
 Makhtar Diop (1960-), économiste et homme politique sénégalais
 Makhtar Thioune (1986-), footballeur sénégalais

 voir aussi : Mactar Sylla, joueur sénégalais de Scrabble